

Първи сезон (1997 – 1998)

Втори сезон (1998 – 1999)

Трети сезон (1999 – 2000) 

Саут Парк